Alexandrinum steht für:
 Gymnasium Alexandrinum in Coburg
 Collegium Alexandrinum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Gymnasium Alexandrinum Mariupol